Гольдблюм, Голдблум, Голдблюм:

 Голдблум, Виктор (1923—2016) — канадский врач-педиатр, политик и общественный деятель.
 Голдблюм, Джефф (род. 1952) — американский актёр.
 Гольдблюм, Натан (1920—2001) — израильский бактериолог.
 Гольдблюм, Энтони (род. 1983) — австралийский предприниматель.